Otto Heinrich Warburg – biochemik niemiecki
 Otto Warburg – botanik i działacz syjonistyczny